Csehország
 Dolánky nad Ohří, település a Litoměřicei járásban
 Dolánky, Dřevěnice településrésze a Jičíni járásban
 Dolánky, Zlončice településrésze a Mělníki járásban
 Dolánky, Bítouchov településrésze a Mladá Boleslav-i járásban
 Dolánky, Cetenov településrésze a Libereci járásban
 Dolánky, Podbořany településrésze a Lounyi járásban
 Dolánky, Březno településrésze a Mladá Boleslav-i járásban
 Dolánky, Ohníč településrésze a Teplicei járásban
 Dolánky u Turnova, Turnov településrésze a Semilyi járásban
 Dolánky, Žlutice településrésze a Karlovy Vary- járásban
 Dolánky, Doubravčice településrésze a Kolíni járásban